

Patronyme 

 Brody Malone (né en 2000), gymnaste américain
 Cecil Malone , (1890-1965), militaire puis homme politique britannique
 Dorothy Malone, (1925–2018), actrice américaine
 Edmond Malone, (1741–1812), érudit shakespearien irlandais
 Eric Malone, champion du Monde de motomarine freestyle américain 
 Gordon Malone (1974-), joueur américain de basket-ball
 
 Jeff Malone, (né en 1961), joueur de basket-ball américain
 Jim Malone, (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien
 Joe "Phantom" Malone, (1890–1969), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Jordan Malone, (né en 1984), patineur de vitesse sur piste courte américain
 Karl Malone, (né en 1963), joueur de basket-ball américain
 Maggie Malone, (née en 1993), athlète américaine
 Martin Malone (1962-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur britannique
 Michael Malone (1942-2022), écrivain américain
 Michael Malone, (né en 1971), entraîneur de basket-ball américain
 Moses Malone, (1955-2015), joueur de basket-ball américain
 Roberto Malone, (né en 1956), acteur pornographique italien sous le nom de Roberto Pipino
 Robert Malone, chercheur en biologie moléculaire
 Russell Malone, (né en 1963), guitariste de jazz américain
 Ryan Malone (né en 1979), joueur de hockey sur glace américain
 Vivienne Malone-Mayes (1932-1995), mathématicienne américaine.

Pseudonyme 

 Vincent Malone, (né en 1958), musicien français
 Post Malone, (né en 1995), chanteur américain

Logiciel 
 Malone, gestionnaire de rapports de bogues sur la distribution Linux Ubuntu

Toponyme 

 Malone, ville de Floride ;
 Malone, localité de l'État de New York ;
 Malone, ville au Texas ;
 Malone, census-designated place située dans l’État de Washington.

Titre d'œuvre 

 Malone meurt de Samuel Beckett
 Bugsy Malone, film britannique d'Alan Parker sorti en 1976
 Fais-leur vivre l'enfer, Malone !, film américain de Russell Mulcahy sorti en 2009
 Malone, chanson de Renaud, dédiée à son fils, présente sur l'album (Rouge Sang) sorti en 2006

Personnages de fiction 
 Al Malone : Un policier dans le film Les Oiseaux, d'Alfred Hitchcock
 André Malone : l'enquêteur de la série télévisée Malone
 Jack Malone : l'un des policiers de la série télévisée FBI : Portés disparus – ou Sans laisser de trace au Québec 
 Matches Malone : personnage de DC Comics, une des identités secrètes de Batman
 Stella Malone : le personnage de la styliste dans la série télévisée Jonas L.A.
 Valeria Malone : personnage de la série télévisée Beverly Hills 90210

Autres
Le Malone est un torrent italien, affluent du fleuve Pô
 Molly Malone est le nom du sujet du chanson irlandais Cockles and Mussels.
Jo Malone est un parfumeur anglais.

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis